De olika budosporterna använder sig av japansk terminologi. Nedan finns en översättning av en del av dessa termer:

 
Sporttermer
Japanska ord och uttryck
WP:Projekt Japan